

Cinema 
 Colpo di grazia (Der Fangschuß) – film del 1976 diretto da Volker Schlöndorff

Letteratura 
 Colpo di grazia (The Finishing Stroke) – romanzo di Ellery Queen del 1958
 Il colpo di grazia – romanzo di Marguerite Yourcenar del 1939

Televisione 
 Colpo di grazia (Coup de pression) – episodio della terza stagione di Chante!
 Colpo di grazia (Coup de Grace) – episodio della decima stagione di CSI - Scena del crimine
 Colpo di grazia (Coup de Grace) – episodio della sesta stagione di Melrose Place
 Colpo di grazia (Hammer Time) – episodio della quinta stagione di NYPD - New York Police Department

Altro 
 Colpo di grazia – attacco mortale condotto con un'arma nei confronti di una persona incapace di difendersi